Schnackenbach ist ein geographischer Name:

 Schnackenbach (Entenbach), rechter Zufluss des Ottergrabens (zum Entengraben, zur Rednitz) im Lorenzer Reichswald, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Schnackenbach (Wüstung), auch Fallhaus, Fallmeisterei, Ortswüstung im Stadtteil Hellmitzheim von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Schnakenbach